AOI steht als Abkürzung für:

 automatische optische Inspektion, automatisiert vorgenommene Sichtkontrolle in der Produktion
 den Flughafen Ancona in Italien nach dem IATA-Flughafencode
 Analysemethode für Eyetracking-Daten (Areas of Interest)
 Holding Apple Operations International (AOI)
 Area of Interest, zusammenhängendes Gebiet von (vor allem militärischem) Interesse bezogen auf eine bestimmte Thematik
 AND-OR-Invert, ein aus Und-Gattern und einem NOR-Gatter zusammengesetztes Logikgatter

A.O.I. steht als Abkürzung für:

 Africa Orientale Italiana, italienischer Name von Italienisch-Ostafrika

Aoi steht für:

 Aoi-ku (Shizuoka), einen Stadtbezirk (ku) der japanischen Stadt Shizuoka

Personen:

 Eir Aoi (* 1988), japanische Sängerin, Songwriterin
 Sola Aoi (* 1983), japanische  Pornodarstellerin, Schauspielerin, Erotikmodell
 Yū Aoi (* 1985), japanische Schauspielerin und Model
 Aoi Yukio (1872–1937), japanischer Baseballspieler und Mitglied der Hall of Fame

Abkürzung